Hrvatska:
Ostrvica (Gospić), gradsko naselje Gospića
Ostrvica (Omiš), selo u Poljicima koje upravno pripada Gradu Omišu